Максим може да се отнася за:
 Максим – мъжко име;
 император Максим (220 – 238) – римски император;
 Максим Пловдивски (1850 – 1938) – български православен духовник, скопски (1892 – 1894) и пловдивски митрополит (1906 – 1938);
 Максим Български (1914 – 2012) – български православен духовник, патриарх на Българската православна църква (1971 – 2012);
 „Maxim“ – мъжко списание.
 Максим (картечница)

Вижте също 
 Михаил Охридски (12 век) – охридски архиепископ (1120 – 1143), известен също като Максим